Der Begriff Judengold wird verwendet für:

 ein goldfarbenes Material, das zur imitierten Vergoldung von Kunstwerken und zu ähnlichen Zwecken verwendet wurde, siehe Musivgold
 Gold, das der jüdischen Bevölkerung von den Nationalsozialisten vor und während des Zweiten Weltkriegs geraubt wurde, siehe Raubgold